Silkworm signifie « ver à soie » en anglais. le terme peut également faire référence à :
 SilkWorm, un jeu vidéo ;
 Silkworm, un groupe de rock ;
 Silkworm, une série de missiles de croisière.